Foltán László id., (1953) kenus
Foltán László if., (1984) kenus, az előbbi fia